Orlhac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Aurillac in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Orliac in der Region Okzitanien

Siehe auch Orliac-de-Bar (okzitanisch Orlhac de Bar).